La Sección de Aviación de Ejército 141 () es una sección de aviación de ejército del Ejército Argentino. Sirve como una formación del Comando de la 2.ª División de Ejército «Ejército del Norte». Está basada en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, Provincia de Córdoba. Su misión es proporcionar enlace y transporte VIP.

Véase también

Referencias 

Unidades de aviación del Ejército Argentino
2.ª División de Ejército
Guarnición de Ejército Córdoba